FSO может означать:

В области систем передачи данных 
 FSO (сокр. от англ. Free Space Optics (WO — Wireless Optics, рус. сокр. АОЛС — Атмосферная оптическая линия связи)) — вид оптической связи.

В польском автомобилестроении 
 FSO (сокр. от польск. Fabryka Samochodów Osobowych S.A.) — польский производитель автомобилей.
 FSO Polonez — польский автомобиль, производившийся компанией FSO в Варшаве.
 FSO Warszawa — польский автомобиль, производившийся компанией FSO в Варшаве.

См. также